Ве́йна — река в Московской области России, правый приток Озерны. Протекает по территории Волоколамского и Рузского городских округов.

Берёт начало у деревни Чередово, впадает в Озернинское водохранилище к северо-западу от деревни Нововолково. На Вейне расположены деревни Матвейцево-1, Матвейцево-2, Малые Горки, Большие Горки.

Длина реки составляет 16 км, площадь водосборного бассейна — 64,9 км². Равнинного типа. Питание преимущественно снеговое. Замерзает в ноябре — начале декабря, вскрывается в конце марта — апреле. Живая быстрая речка протекает в окружении густых смешанных лесов, впадая в Озернинское водохранилище с его живописными берегами.

См. также 
 Список рек Московской области

Примечания

Литература 
 

Бассейн Рузы
Реки Волоколамского района
Реки Рузского городского округа